Alpi dell'Adamello e della Presanella – sottosezione delle Alpi Retiche meridionali
 Gruppo dell'Adamello – massiccio montuoso delle Alpi Retiche meridionali
 Adamello – vetta principale del Gruppo dell'Adamello
 Ghiacciaio dell'Adamello – vasto ghiacciaio a cavallo tra la regione Lombardia ed il Trentino-Alto Adige